Eldad Regev, Israëlisch militair
 Miri Regev, Israëlisch militair en politica
 Regionaal Energiebedrijf Gooi en Vechtstreek